Монтерей Оупън 2009 е 1-вото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Монтерей, Мексико от 2 до 8 март. В това издание участват четири тенисистки от топ 20: Агнешка Радванска, Цзе Джън, Флавия Пенета и Марион Бартоли. Именно французойката става първата шампионка в турнира на сингъл, като печели четвърта титла в кариерата си, а на двойки триумфират Натали Деши и Мара Сантанджело.

Поставени тенисистки 
  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Марион Бартоли (шампионка)
  Флавия Пенета (осминафинал)
  Цзе Джън (полуфинал)
  Агнеш Саваи (осминафинал)
  Ивета Бенешова (полуфинал)
  Хисела Дулко (четвъртфинал)
  Мария Кириленко (осминафинал, отказва се поради възпаление на лявото коляно)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Мария Кириленко /  Флавия Пенета (Кириленко се отказва поради възпаление на лявото коляно)
  Ваня Кинг /  Цзе Джън (полуфинал)
  Анна-Лена Грьонефелд /  Шахар Пеер (осминафинал)
  Натали Деши /  Мара Сантанджело (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

Монтерей Оупън
WTA Тур 2009